Сезон Білоруської Екстраліги 2019—2020 — 28-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. У сезоні 2019—20 брали участь вісім клубів.

Екстраліга А

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Плей-оф

Посилання 
 Білоруська Екстраліга на hockeyarchives.info  
 Білоруська Екстраліга на eliteprospects  

2020
Білорусь
Білорусь
2019 у білоруському спорті
2020 у білоруському спорті